Pisari je lahko:
 Pisari, Bosna in Hercegovina
 Pisari (Slovenija)